Komplex kan syfta på:

 Komplex (kemi) – en sammansatt jon
 Komplex (psykologi) –  en samlingsterm för förhållanden inom en individs psyke som påverkar individens tankar och beteende
 Komplexa tal – en utvidgning av de reella talen
 Komplex fråga – en typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer en fråga försöker lura respondenten i en fälla
 Komplexitet – ett filosofiskt begrepp som anger nivån på oöverskådlighet
 Komplexitet (matematik) – hur resurskrävande en algoritm eller en funktion är inom matematik